Hagiografia: hi ha diversos sants cristians que s'anomenen Sergi:
Sant Sergi I, papa de Roma.
Sant Sergi de Capadòcia, monjo i màrtir capadocià.
Sant Sergi, oficial romà i màrtir company de Sant Bacus.
Sant Sergi de Ràdonezh, monjo rus.